Seuneubok Buloh (Darul Aman), een plaats in Indonesië
Seuneubok Buloh (Idi Tunong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing